Arthur Erdélyi – matematico britannico di origini ungheresi.
 János Erdélyi – poeta, critico, autore, filosofo ed etnografo ungherese.
 Stefan Erdélyi – maestro di scacchi ungaro-rumeno.
 Tamas Erdelyi – professore di matematica presso l'università A&M del Texas.
 Vasile Erdelyi – vescovo cattolico della diocesi di Oradea Mare.
 Thomas Erdelyi – nome di Tommy Ramone, produttore e musicista ungherese.
 Jenő Erdélyi – schermidore ungherese.
 Erdelyi kopò – cane da caccia di origine ungherese.